Пакјвил има више значења:
 Пакјвил (Кентаки)
 Пакјвил (Северна Каролина)
 Пакјвил (Тенеси)